Richelais est un terme qui se rapporte à la ville française de Richelieu. 

 Un Richelais  est un habitant de la ville de Richelieu

 le Richelais est une région naturelle de France située au sud du département d'Indre-et-Loire.